Запотитлан де Мендез има више значења:

 Општина Запотитлан де Мендез (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Запотитлан де Мендез (Запотитлан де Мендез, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику